Нахор:

 Нахор (река)
 Нахор (сын Серуха)
 Нахор (сын Фарры)